FL6 – linea ferroviaria del Lazio
FL6 – prima versione dell'autocarro Volvo FL